«Саламандра» — студийный альбом группы «Рада и Терновник», изданный в 2002 году.

Список композиций 
Все песни написаны Радой Анчевской.

Участники записи 
 Рада Анчевская — вокал
 Владимир Анчевский — гитара, запись, сведение, мастеринг
 Елизавета Наливайко — виолончель
 Пётр Бугрименко — фагот
 Кирилл Паренчук — табла
 Александр Виажский — кахон, бэк-вокал
 Кирилл Россолимо — конги
 Андрей Арутюнянц — джембе
 Александр Марченко — гитара (8), варган (15)
 Евгений Дубровский — шаманский бубен (12, 14, 15)

Ссылки 
 Информация об альбоме на официальном сайте
 Тексты песен альбома на официальном сайте
 «Саламандра» на сайте Discogs.com
 «Саламандра» на сервисе «Яндекс.музыка»

Альбомы группы «Рада и Терновник»